Zucca ist der Familienname folgender Personen:

 André Zucca (1897–1973), französischer Fotograf
 Antioco Zucca (1870–1960), italienischer Philosoph
 Franco Zucca (* 1952), italienischer Schauspieler
 Mario Zucca (* 1955), italienischer Schauspieler, Kabarettist und Synchronsprecher
 Orlando Zucca (1922–2005), deutscher Flötist und Orchesterleiter
 Pierre Zucca (1943–1995), französischer Fotograf, Schauspieler und Regisseur

Zucca steht für:

 Zucca (Einheit), ein altes französisches Volumenmaß 
 Zucca (Aperitif), ein italienischer Aperitif